Joepie Top 50, een voormalige Vlaamse hitlijst gepubliceerd in het jongerenblad Joepie
Mega Top 50, een latere versie van de Nationale Hitparade (vanaf 1993) en een voorloper van de Single Top 100
Midprice Top 50, eerder Backcatalogue Top 50, een wekelijkse lijst van de 50 bestverkochte muziekalbums in Nederland
MNM50, een hitlijst van de Vlaamse radiozender MNM samengesteld door luisteraars
Radio Noordzee Top 50, een hitlijst van de voormalige zeezender Radio Noordzee Internationaal
Top 50, een latere versie van de Nationale Hitparade (vanaf 1978)
TROS Top 50, een voormalige hitlijst van de Nederlandse omroep TROS
Ultratop 50 Singles (Vlaanderen), een Vlaamse hitlijst
Ultratop 50 Singles (Wallonië), de Waalse tegenhanger van de Vlaamse lijst
Vlaamse Ultratop 50, een Vlaamse hitlijst, de opvolger van de Vlaamse top 10